Ignacy Dudrewicz (1837–1914) – polski duchowny katolicki, prałat kapituły kolegiackiej łowickiej i kapituły metropolitalnej warszawskiej.
 Jan Dudrewicz (1804–1894) – polski lekarz pediatra.
 Leon Dudrewicz (1839–1905) – polski lekarz pediatra i antropolog, założyciel i ordynator szpitala dla dzieci w Warszawie.
 Władysław Dudrewicz (1835–1872) – polski chemik.